Клинова — фамилия.
 Клинова, Вера Павловна (1949—2011) — советская и российская театральная актриса, заслуженная артистка России.
 Клинова, Маша Владимировна (род. 1968) — израильская шахматистка, гроссмейстер (1996) среди женщин и международный мастер (2002). Международный судья (2014).